Abilene kan syfta på:
 Abilene (Bibeln) – ett område omnämnt i Bibeln

Geografi

Kanada
 Abilene, Alberta – en ort i St. Paul County No. 19, Alberta

USA
 Abilene, Kansas – en stad i Kansas
 Abilene, Texas – en stad i Texas
 Abilene, Georgia – en ort i Georgia
 Abilene, Virginia – en ort i Virginia

Se även
Abilene-paradoxen – en grupprocess där en grupp fattar ett beslut som är ogynnsamt för alla parter